Hippias ist ein griechischer männlicher Personenname. Er bezeichnet 

mehrere Persönlichkeiten der Antike:
 Hippias (Tyrann von Athen)
 Hippias von Elis, sophistischer Philosoph
 Hippias von Thasos
 Hippias (Bildhauer)
 Hippias (Architekt)

zwei Werke Platons:
 den nach Hippias von Elis benannten Dialog Hippias minor
 den nach Hippias von Elis benannten Dialog Hippias maior